Blood on Ice — музичний альбом гурту Bathory. Виданий 27 травня 1996 року лейблом Black Mark Production. Загальна тривалість композицій становить 53:40. Альбом відносять до напрямку вікінг-метал.

Список пісень 
 «Intro» — 1:45
 «Blood on Ice» — 5:41
 «Man of Iron» — 2:48
 «One Eyed Old Man» — 4:21
 «The Sword» — 4:08
 «The Stallion» — 5:13
 «The Woodwoman» — 6:18
 «The Lake» — 6:42
 «Gods of Thunder, of Wind and of Rain» — 5:42
 «The Ravens» — 1:09
 «The Revenge of the Blood on Ice» — 9:53

Посилання 
 Allmusic: огляд 
 Encyclopaedia Metallum — Bathory — Blood on Ice 

Альбоми Bathory
Англомовні музичні альбоми